Yamaguchi (, « entrée/porte/bouche de montagne ») est le  nom de famille le plus courant du Japon.

Personnes 

 Eri Yamaguchi (° 1973), coureur japonais
 Erina Yamaguchi, mannequin japonaise
 Gogen Yamaguchi (1909-1989), karatéka
 Goro Yamaguchi (1933-1999), musicien japonais
 Herbie Yamaguchi (° 1950), photographe japonais
 Hitomi Yamaguchi (1923-1995), écrivain japonais
 Jun Yamaguchi (° 1967), compositeur japonais
 Kappei Yamaguchi, seiyû japonais
 Kaori Yamaguchi (° 1964), judokate japonaise
 Katsuo Yamaguchi (1917-2006), hanshi  kendo, meijin  dan iaido
 Kayō Yamaguchi (1899-1984), artiste peintre japonais
 Koichi Yamaguchi, constructeur de vélos
 Kristi Yamaguchi, patineuse sur glace américaine
 Makoto Yamaguchi (° 1944), origamiste japonais et fondateur de Origami House
 Mayumi Yamaguchi (° 1975), seiyû japonais
 Mei Yamaguchi (née en 1983), pratiquante de MMA japonaise
 Momoe Yamaguchi (° 1959), chanteuse japonaise
 Motohiro Yamaguchi (° 1969), footballeur japonais
 Noboru Yamaguchi (1901-1942), second kumicho, ou parrain, du Yamaguchi-gumi
 Otoya Yamaguchi (1943-1960), nationaliste connu pour son assassinat d'Inejiro Asanuma
 Roy Yamaguchi, chef américain
 Ryōta Yamaguchi (° 1969), scénariste d'anime
 
 Sayuri Yamaguchi (° 1966), footballeuse japonaise
 Seigo Yamaguchi (1924-1996), aikidoka japonais
 Seishi Yamaguchi (1901-1994), poète japonais
 Seison Yamaguchi (1892-1988), poète japonais
 Senji Yamaguchi (1930-2013), survivant du bombardement atomique de Nagasaki et militant anti-nucléaire
 Shigehiro Yamaguchi, acteur japonais
 Shinji Yamaguchi, mangaka japonais
 Takayuki Yamaguchi, seiyû japonais
 Tamon Yamaguchi (1892-1942), amiral japonais
 Tomoko Yamaguchi (° 1964), actrice et chanteuse japonaise
 Taro Yamaguchi (° 1970), seiyû
 Tamon Yamaguchi, officier naval japonais
 Tsutomu Yamaguchi (1916-2010), survivant japonais aux deux bombes atomiques
 Yuriko Yamaguchi (° 1965), seiyû
 Yuriko Yamaguchi (° 1948), sculpteur américain
 Yutaka Yamaguchi (° 1940), économiste japonais

Personnages de fiction 
 Kumiko « Yankumi » Yamaguchi, personnage de Gokusen
 Yamaguchi-sensei, personnage de la série manga/anime Fighting Spirit

Lieux 
 Préfecture de Yamaguchi, préfecture la plus occidentale de l'île de Honshû
 Yamaguchi-shi, ville, capitale de la préfecture
 Yamaguchi-mura, village de la préfecture de Nagano

Autre 
 Yamaguchi Bank, banque régionale du Japon
 Yamaguchi Broadcasting Co. (plus tard « KRY ») émetteur radio et télé japonais basé dans la préfecture de Yamaguchi
 Yamaguchi-gumi, groupe yakuza
 Suède v. Yamaguchi, décision légale très complexe en droit de la famille

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme japonais